Morfologia społeczna – specjalny dział socjologii, którego stworzenie postulował Émile Durkheim, a który zajmować się miał badaniem podłoża świadomości zbiorowej oraz związków tego podłoża z wyobrażeniami i zachowaniami zbiorowymi. Durkheim zgadzał się z zasadniczą tezą Marksa, że aby wyjaśniać życie społeczne i jego przejawy nie wystarczy badać to, co deklarują o nim jego uczestnicy, lecz należy szukać jego głębszych przyczyn, które mogą być nawet nieuświadomione przez większość jego uczestników. Morfologia społeczna miała zajmować się badaniem materialnych form społeczeństwa, a jej zakres miał być bardzo szeroki. Obejmować miała problematykę ekonomiczną, demograficzną, antropogeograficzną, zagadnienia struktury społecznej itd.

Morfologia społeczna miała badać m.in. takie czynniki jak:
 wielkość terytorium na którym zamieszkuje dane społeczeństwo,
 liczebność społeczeństwa,
 gęstość zaludnienia, 
 położenie danego społeczeństwa na kontynencie,
 zagadnienia migracji.

Bibliografia 
 Jerzy Szacki, Historia myśli socjologicznej (wydanie nowe), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Szkoła durkheimowska